Gustav Schulze ist der Name folgender Personen:
* Gustav Schulze (Radsportler) (1880–1968), deutscher Radrennfahrer
 Gustav Schulze (Alpinist) (1881–1965), deutscher Alpinist und Schriftsteller
 Gustav Schulze (Pilot) (1891–1932), deutscher Pilot und Flugpionier
 Gustav Ernst Robert Schulze (1911–1974), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Gustav Hermann Schulze (1833–1901), deutscher Jurist und Historiker
 Gustav Otto Schulze (1814–nach 1876), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Gustav Schultze
 Gustav Schulz (1807–1874), deutscher Richter und Parlamentarier
 Gustav Schultz (1851–1928), deutscher Chemiker